Le nom David Robertson est notamment porté par les personnes suivantes :
 David Robertson ( baron Marjoribanks, 1797-1873), agent de change et homme politique écossais ;
 David Robertson (1806-1896), un naturaliste britannique ;
 David Robertson (1869-1937), un joueur de golf britannique, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1900 à Paris et joueur de rugby à XV international écossais ;
 David Robertson (né en 1958), un chef d'orchestre américain ;
 David Robertson (né en 1968), un footballeur international écossais ;
 David Robertson (né en 1985), un joueur américain de baseball ;
 David Robertson (né en 1986), un footballeur écossais.